Мейбом — фамилия. Известные носители:

 Мейбом, Арман (1889 — ?) — бельгийский ватерполист и пловец, призёр летних Олимпийских игр 1908 и 1912.
  (1821—1892) — немецкий юрист, правовед, член имперского суда.
 Мейбом, Генрих (1555—1625) — немецкий историк и поэт, автор сочинения «Opuscula historica rerum germanicarum».
  (1638—1700) — немецкий врач, профессор. Внук Генриха Мейбома-старшего и публикатор его трудов.
 Мейбом, Фёдор Фёдорович (1894—1978) — российский военнослужащий, подполковник, участник 1-й мировой и Гражданской войн, мемуарист.

См. также 
 Мейбомиевы железы